Jeździec bez głowy – postać literacka z opowiadania Legenda o Sennej Kotlinie Washingtona Irvinga
 Jeździec bez głowy – powieść Thomasa Reida z 1866 (oryg. The Headless Horseman)
 Jeździec bez głowy – film radziecki z 1972, ekranizacja powieści Thomasa Reida
 Jeździec bez głowy – film amerykański z 1999, ekranizacja opowiadania Legenda o Sennej Kotlinie (oryg. The Legend of Sleepy Hollow) Washingtona Irvinga
 Jeździec bez głowy – amerykański serial telewizyjny, adaptacja opowiadania Washingtona Irvinga